Baccalà steht für:
 den Schweizer Maler Claudio Baccalà
 ein traditionelles italienisches Gericht, siehe Klippfisch